Большеголовая черепаха () — небольшая пресноводная черепаха очень своеобразного строения. Единственный вид семейства Platysternidae.

Описание

Внешний вид 
Сравнительно небольшая черепаха, с панцирем длиной до 20 см, имеет несоразмерно крупную голову, покрытую сверху одним большим прочным щитком. Шея у неё длинная и подвижная, но голова из-за своей величины не втягивается в панцирь. Верхняя челюсть вооружена острым, направленным вниз клювом. Панцирь сильно уплощён, ноги и очень длинный хвост не могут полностью убираться внутрь, поэтому наружные части ног и хвост покрыты крупными роговыми щитками для защиты. Пальцы снабжены короткими, но крепкими когтями и не имеют перепонок.

Распространение и среда обитания 
Распространена в Южном Китае (включая остров Хайнань), Южной Мьянме, Бирме, Лаосе, Камбодже, Таиланде и Вьетнаме.

Обитает большеголовая черепаха в прозрачных и быстрых ручьях и речках с каменистым дном.

Образ жизни 
Днём большеголовая черепаха прячется под камнями или греется на солнце у самой воды, а в сумерках выходит на охоту. Свою пищу добывает как в воде, так и на суше, хорошо плавает, ловко лазает по крутым берегам и каменистым порогам, карабкается по наклонным стволам деревьев.

Питание 
Большеголовая черепаха поедает мелкую рыбу, а также моллюсков, червей и других беспозвоночных.

Размножение 
В период размножения самки откладывают по два яйца.

Подвиды 
Известны четыре подвида большеголовой черепахи:

Большеголовая черепаха и человек 
В странах Юго-Восточной Азии большеголовых черепах употребляют в пищу, из-за чего численность популяций сильно сокращается.

Содержание в неволе 
Черепаху содержат в закрытых акватеррариумах. Температура воды должна составлять 20—25°С, а воздуха 26—30°С. В водоём следует поместить камни и коряги, выступающие над поверхностью. Черепахи выбираются на них или прячутся в воде у основания. Также необходимы укрытия в воде, обладающие широким входом, чтобы черепахи в них не застревали.

В качестве корма используют новорожденных мышей, кусочки рыбы и лягушачье мясо.

Есть случаи успешного разведения этих животных в неволе.

Примечания

Литература 
 
 Кудрявцев С. В. Фролов В. Е. Королёв А. В. Террариум и его обитатели. — М.: Лесная промышленность, 1991. — С. 258—259. —

Ссылки 
 

Черепахи
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1831 году
Монотипические роды пресмыкающихся